«All I Need» — лирическая композиция, ставшая третьим синглом c The Heart of Everything — четвёртого студийного альбома группы Within Temptation.

Текст 
В одном из интервью Шарон ден Адель поделилась своим пониманием текста «All I Need»:

«Я считаю, что в плане лирики эта песня то, что близко для многих людей. Она о том, что рано или поздно все, именно все в своей жизни приходят к этому… Вы пытаетесь цепляться за вещи, важные для вашей жизни, пытаетесь найти то, во что можно поверить и сделать смыслом своей жизни — семья, любовь всей жизни (смеется), вещи, делающие Вашу жизнь осмысленной. Лирическая героиня песни по-настоящему разочарована в жизни — потому что многие люди фальшивы, или её надежды не оправдываются. Песня именно об этом, и я думаю, что она близка очень многим людям.»

Видео 
Видеоклип был выпущен 19 октября 2007. В видео изображена фантастическая реальность, существующая в воображении героини Шарон. Другие члены группы находятся в заточении в своих клетках, сам клип состоит из множества сюрреалистических сцен. В конце видео Шарон находится в госпитале, к её голове прикреплены датчики, которые выводят на экран картинки из её снов.

В интервью Шарон рассказала о концепции клипа:

Шарон: На самом деле, сюжет очень прост. Это сон. Героиня видит множество шизофренических картин, это происходит в её сознании.

Корреспондент: Это Вы лежите в постели?…

Шарон: Да, и они записывают мои сны, анализируют их. Видео очень удачно подходит тексту песни, потому что очень сложно изобразить символические образы и явления, которые нельзя показать в картинках, такие как надежда. Как изобразить надежду? Вы знаете? или веру во что-либо, реальность, человеческую фальшь. Всё это можно хорошо показать в форме сновидения. Именно поэтому мы решили снять такое видео.

Многие визуальные образы видеоклипа взяты из фильма 2000 года «Клетка».

Использование в других СМИ 
Песня впервые была показана в эпизоде «Мисс Мистик Фоллс» американского телесериала «Дневники вампира». Также песня была перепета немецкой григорианской группой Gregorian для их 30 альбома «Dark Side of the Chant».

Список композиций 
 Сингл (5 треков, Digipac)
 «All I Need» (single version)
 «All I Need» (album version)
 «The Last Time» (demo version)
 «Frozen» (demo version)
 «Our Solemn Hour» (demo version)

 Сингл (2 трека)
 «All I Need» (single version)
 «All I Need» (album version)

 iTunes
 «All I Need» (single version)
 «All I Need» (album version)
 «Hand Of Sorrow» (demo version)
 «Ice Queen» (acoustic live)

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни 2007 года
Синглы Within Temptation
Синглы Roadrunner Records